Oussama Cherif, de son vrai nom Oussama Tribek, né le  à Tétouan, est un chanteur marocain de raï et de chaâbi.

Biographie 
Oussama Cherif était passionné par le football, lors de son enfance.

En 1995, il obtient son bac. 3 ans après, il s’envole à l’étranger et commence à travailler dans la construction.

Ensuite, il ouvre un restaurant et crée Kidstablestudios, un studio musical avec son associé Atif Zenachi.

Carrière 
Oussama Cherif commence sa carrière musicale en 2007 en publiant plusieurs singles.

En juin 2019, il sort Yamma Zewjini. Le titre fut un succès en atteignant 200000 vues en moins de 24 heures sur YouTube.

1 mois après, il révèle Vida Mejor.

En 2021, il collabore avec le fameux chanteur marocain Said Senhaji dans le titre Chafouni à l’aise. Le chant réalise plus de 500 000 vues sur YouTube en 2 jours. La chanson a été composée par Mohamed El Mourabit, arrangée par Redouane Kaba et produite par RedImage Production. Le clip est réalisé par Redouan Ouahbi.

Il annonce la sortie de son premier album fin 2021. Il devrait comprendre 11 titres, incluant des collaborations avec des chanteurs marocains de raï et de chaâbi.

Oussama Cherif a participé à plusieurs festivals au niveau national et international. Sur son compte Instagram, il dévoile le programme d'une tournée internationale prévue lors de l'été 2021.

Discographie 
 2019 : Yamma Zewjini

 2019 : Vida Mejor

 2020 : Decidit Nejbed Rohi

 2021 : Chafouni à l’aise (feat. Said Senhaji)

Vie privée 
Oussama Cherif est marié et père de 2 enfants.

Notes et références 

Chanteur marocain
Naissance en mai 1975
Naissance à Tétouan
Nom de scène